Singles:

  — альбом американской синти-поп-группы Future Islands, выпущенный в 2014 году.
 Singles — сборник ранее неизданых песен и редких би-сайдов Jimmy Eat World, выпущенный в 2000 году.
 Singles — сборник синглов американской гранж-группы Nirvana, выпущенный в 1995 году.
 Singles — сборник всех синглов британской рок-группы Suede, выпущенный в 2003 году.
 Singles — саундтрек к фильму «Одиночки» (1992).

См. также 

 The Singles
 Одиночки